Elizabeth Towne – editrice e scrittrice statunitense
 Katharine Towne – attrice statunitense
 Robert Towne – sceneggiatore, regista e produttore cinematografico statunitense
 Rosella Towne – attrice statunitense